Baron Hans von Funck, nemški general, * 23. december 1891, Aachen, † 14. februar 1979, Viersen.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Rojeni leta 1891
Umrli leta 1979
Nemški generali
Nemški plemiči
Nemški vojaški atašeji
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani španske državljanske vojne
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci viteškega križa železnega križa s hrastovimi listi
Nosilci nemškega križa v zlatu
Vojni ujetniki druge svetovne vojne